Matalajärvi kan syfta på ett antal insjöar

Finland
Matalajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 69,33, long 28,12), 
Matalajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 69,02, long 28,56),  (1,18 km²)
Matalajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,62, long 22,58),  (3,73 km²)
Matalajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,50, long 24,97),  (3,53 km²)
Matalajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,32, long 24,58), 
Matalajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,32, long 24,00), 
Matalajärvi (sjö i Finland, Kajanaland, Kehys-Kainuu),  (72 ha)
Matalajärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 65,02, long 29,57), 
Matalajärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,57, long 29,42),  (76 ha)
Matalajärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,50, long 29,12),  (1,21 km²)
Matalajärvi (sjö i Finland, Nyland),  (72 ha)
Matalajärvi (sjö i Finland, Egentliga Finland),

Sverige

Norrbotten 
Matalajärvi (Nedertorneå socken, Norrbotten), sjö i Haparanda kommun,  (20,2 ha)
Matalajärvi (Tärendö socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (5,29 ha)

Lappland 
Matalajärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (87 ha)
Matalajärvi (Karesuando socken, Lappland, 755280-177518), sjö i Kiruna kommun,  (10,3 ha)
Matalajärvi (Karesuando socken, Lappland, 756485-177121), sjö i Kiruna kommun,  (47,6 ha)
Matalajärvi (Karesuando socken, Lappland, 757646-176907), sjö i Kiruna kommun,  (57 ha)

Se även 
Grundsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn